Insolation (von lat. insolare der Sonne aussetzen, wärmen) steht 

 in der Physik für die Einstrahlung der Sonne (in der Astronomie auch andere Sterne) auf die Erde (in der Dermatologie auch die Haut), siehe Insolation (Physik) 
 in der Medizin für den durch Sonneneinstrahlung verursachten Sonnenstich